Die Players Championships 2010 waren 37 Ranglistenturniere im Dartsport. Sie wurden von der PDC zum insgesamt siebten Mal ausgetragen und waren relevant für die PDC Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championships einfließen. Diese Rangliste bestimmte unter anderem das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Austragungsorte 
Die siebte Saison der Players Championships fand in sechzehn verschiedenen Städten statt. Davon lagen fünf in England, zwei in Deutschland, zwei in den Niederlanden, zwei in Irland, eine in Gibraltar, eine in Österreich, eine in den USA, eine in Australien und eine in Kanada.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

PDPA Players Championship Gibraltar 1 
Datum: 6. Februar 2010
Austragungsort:  Victoria Stadium, Gibraltar
Link:

PDPA Players Championship Gibraltar 2 
Datum: 7. Februar 2010
Austragungsort:  Victoria Stadium, Gibraltar
Link:

PDPA Players Championship Swindon 
Datum: 20. Februar 2010
Austragungsort:  Oasis Leisure Centre, Swindon
Link:

PDPA Players Championship Derby 1 
Datum: 27. Februar 2010
Austragungsort:  Moorways Cantre, Derby
Link:

PDPA Players Championship Germany 1 
Datum: 6. März 2010
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Gladbeck
Link:

PDPA Players Championship Germany 2 
Datum: 7. März 2010
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Gladbeck
Link:

PDPA Players Championship Wigan 1 
Datum: 13. März 2010
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDPA Players Championship Crawley 1 
Datum: 20. März 2010
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Bobby Bourn Memorial Trophy 
Datum: 10. März 2010
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDPA Players Championship Derby 2 
Datum: 17. April 2010
Austragungsort:  Moorways Centre, Derby
Link:

PDPA Players Championship Wigan 2 
Datum: 24. April 2010
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDPA Players Championship Wigan 3 
Datum: 8. Mai 2010
Austragungsort:  Robin Park Tennis Centre, Wigan
Link:

PDPA Players Championship Austria 1 
Datum: 15. Mai 2010
Austragungsort:  Renaissance Hotel, Salzburg
Link:

PDPA Players Championship Austria 2 
Datum: 16. Mai 2010
Austragungsort:  Renaissance Hotel, Salzburg
Link:

PDPA Players Championship Barnsley 1 
Datum: 12. Juni 2010
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDPA Players Championship Barnsley 2 
Datum: 13. Juni 2010
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 1 
Datum: 19. Juni 2010
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Haarlem
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 2 
Datum: 20. Juni 2010
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Haarlem
Link:

PDC US Open 
Datum: 27. Juni 2010
Austragungsort:  Tropicana Hotel, Paradise
Link:

PDPA Players Championship Las Vegas 1 
Datum: 28. Juni 2010
Austragungsort:  Tropicana Hotel, Paradise
Link:

PDPA Players Championship Las Vegas 2 
Datum: 29. Juni 2010
Austragungsort:  Tropicana Hotel, Paradise
Link:

Australian Open Players Championship 
Datum: 22. August 2010
Austragungsort:  Revesby Workers Club, Sydney
Link:

PDPA Players Championship Canada 1 
Datum: 28. August 2010
Austragungsort:  Hilton, London
Link:

Canadian Masters Players Championship 
Datum: 29. August 2010
Austragungsort:  Hilton, London
Link:

PDPA Players Championship Crawley 2 
Datum: 4. September 2010
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

PDPA Players Championship Crawley 3 
Datum: 5. September 2010
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 3 
Datum: 18. September 2010
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Nuland
Link:

PDPA Players Championship Netherlands 4 
Datum: 19. September 2010
Austragungsort:  Van der Valk Hotel, Nuland
Link:

PDPA Players Championship Ireland 1 
Datum: 2. Oktober 2010
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

PDPA Players Championship Ireland 2 
Datum: 3. Oktober 2010
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Killarney Pro Tour 
Datum: 17. Oktober 2010
Austragungsort:  Killarney Convention Centre, Killarney
Link:

PDPA Players Championship Germany 3 
Datum: 23. Oktober 2010
Austragungsort:  Dolce Hotel, Bad Nauheim
Link:

PDPA Players Championship Germany 4 
Datum: 24. Oktober 2010
Austragungsort:  Dolce Hotel, Bad Nauheim
Link:

PDPA Players Championship Barnsley 3 
Datum: 6. November 2010
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDPA Players Championship Barnsley 4 
Datum: 7. November 2010
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDPA Players Championship Derby 3 
Datum: 27. November 2010
Austragungsort:  Moorways Centre, Derby
Link:

PDPA Players Championship Derby 4 
Datum: 28. November 2010
Austragungsort:  Moorways Centre, Derby
Link:

Preisgelder 

Folgendes Preisgeld wurde bei jedem Players Championship Event 2010 an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Einzelnachweise 

2010
PDC Pro Tour 2010